Marstrand kan syfta på:

 Marstrand –  en tätort i Kungälvs kommun
 Marstrands stad – en tidigare kommun i Göteborgs och Bohus län 1442–1970
 Marstrands församling – en församling i Göteborgs stift
 Marstrands kyrka –  en kyrka i Marstrand
 Marstrands distrikt – ett distrikt i Kungälvs kommun och Västra Götalands län 2016–
 HMS Marstrand (V07) – en motortorpedbåt
 Strömstads, Lysekils, Marstrands, Kungälvs och Åmåls valkrets – en tidigare valkrets
 Marstrands, Kungälvs, Alingsås och Ulricehamns valkrets – en tidigare valkrets
 Marstrand (naturreservat) – ett naturreservat i Kungälvs kommun

Personer
 Jacob Marstrand (1848–1935), dansk industriman
 Nicolai Jacob Marstrand (1770–1829), dansk industriman
 Osvald Marstrand (1812–1849), dansk sjöofficer
 Troels Marstrand (1815–1889), dansk industriman
 Wilhelm Marstrand (1810–1873), dansk målare

Danska efternamn
Efternamnsförgreningssidor